La Juquilita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Juquilita, San Jerónimo Coatlán, ort, Oaxaca, 
 La Juquilita, Mazatlán Villa de Flores, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar